Saint-Barthélemy, Haute-Saône
 Saint-Barthélemy, Isère
 Saint-Barthélemy, Landes
 Saint-Barthélemy, Morbihan
 Saint-Barthélemy, Seine-et-Marne